Buchholzbach ist ein Gewässername:

 Buchholzbach (Armuthsbach), Zufluss des Armuthsbachs an der Daubiansmühle unterhalb von Ohlerath, Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, an der Landesgrenze zu Wershofen, Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Buchholzbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Tauber) vor Langensteinach, Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Buchholzer Bach
 Buchholzgraben